

Toponyme 

 Altstadt (Francfort-sur-le-Main), quartier ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Altstadt, quartier de Königsberg ;
  ;
  ;
 .

Patronyme 

  (1874-1946).